L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Budapest se déroule du 12 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La kazakhe Yulia Putintseva s'impose en finale du simple, c'est son 2ème titre WTA en carrière.
La paire Mihaela Buzărnescu et Fanny Stollár remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Budapest
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Budapest
Sport en Hongrie en 2021
Tennis en juillet 2021